И́горь Семёнов: Семёнов, Игорь Анатольевич (род. 1960) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Семёнов, Игорь Леонидович (род. 1967) — политик, журналист, писатель.
 Семёнов, Игорь Николаевич (род. 1951) — удмуртский политик и общественный деятель.
 Семёнов, Игорь Сергеевич (род. 1985) — латвийский футболист.